Glandorf ist der Name folgender Orte:
 Glandorf, Ort und Gemeinde im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen, Deutschland
 Glandorf (Ohio), Ort im Putnam County in Ohio, USA
 Glandorf (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft der Gemeinde St. Veit an der Glan in Kärnten, Österreich

Glandorf ist der Familienname folgender Personen:
 Holger Glandorf (* 1983), deutscher Handballspieler
 Jost Hermann Glandorf, (bl. 1724–46), deutschbaltischer Goldschmied in Mitau 
 Lambert Glandorf (bl. 1561), deutscher Maler in Reval 

Siehe auch:
 Glandorff
 Glandorp
 Klandorf
 Altglandorf
 Neuglandorf